El término Antonio Ortiz, un nombre, hace referencia, en esta enciclopedia:

 a Antonio Ortiz Ramírez (1907-1996), un anarquista español;
 a Antonio Ortiz García (1947), un arquitecto español;
 a Antonio Ortiz Tamayo (1972), un escritor colombiano;
 a Antonio Ortiz Mayans, un poeta y compositor paraguayo;
 a Antonio Ortiz, un actor de doblaje mexicano;
 a Antonio Ortiz "Gritón" (1953), un artista plástico mexicano.